Classe Istanbul – nome dato al gruppo di cinque cacciatorpediniere della classe Fletcher acquistati dalla Turchia tra il 1967 e il 1969.
 Classe Istanbul (fregata) – classe di fregate della Marina militare turca.
 Classe Istanbul (Star Trek) – classe di astronavi dell'universo fatascientifico di Star Trek.